Liste Swadesh de 207 mots en français et en vietnamien (à compléter).

Présentation

Liste 

* formes masculines uniquement

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Le vietnamien de poche, Assimil, Chennevières-sur-Marne, 1996 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Vietnamien

Liens externes 
  Dictionnaires de vietnamien (Lexilogos)
  Dictionnaire à télécharger vietnamien-français / français-vietnamien (Freelang)
  Dictionnaire vietnamien-anglais-français
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire vietnamien

Vietnamien
Langue vietnamienne
Swadesh